Atkins steht für:
 Atkins (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Atkins (Film), Western aus der DDR von 1985
 WS Atkins PLC, britisches Unternehmen mit zahlreichen Töchtern weltweit

Atkins ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Atkins (Arkansas), im Pope County
 Atkins (Iowa), im Benton County
 Atkins (Louisiana), im Bossier Parish
 Atkins (Michigan), im St. Clair County
 Atkins (Montana), im Gallatin County
 Atkins (Nebraska), im Morrill County
 Atkins (South Carolina), im Lee County
 Atkins (Henderson County, Tennessee) – nicht mehr existent
 Atkins (Stewart County, Tennessee)
 Atkins (Virginia), im Smyth County
 Atkins (Wisconsin), im Forest County
 Atkins Acres, im Carroll County, Maryland
 Atkins Lake (Jefferson County, Arkansas)

geografischer Objekte:
 Atkins Ridge Airport, Airport im Dane County, Wisconsin
 Atkins Brook, Fließgewässer im Piscataquis County, Maine
 Atkins Run, Fließgewässer im Floyd County, Indiana
 Atkins Slough, Fließgewässer im Desha County, Arkansas
 Atkins Pond, See im Piscataquis County, Maine
 Atkins Drainage Canal, Kanal im Lee County, South Carolina
 Atkins Island, Insel im Tyrrell County, North Carolila
 Atkins Mine, Mine im St. Louis County, Minnesota
 Atlanta Gas Field, Ölfeld im Winn Parish, Louisiana
 Atkins Lake State Natural Area, Park im Oneida County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Atkins and Smith House, in Beaver, Utah, ID-Nr. 83004390
 Atkins Commercial Historic District, in Atkins, Arkansas, ID-Nr. 09000739
 Atkins High School, in Winston-Salem, North Carolina, ID-Nr. 99001618
 Atkins Park District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 82004619
 Atkins-Carter House, in Louisa, Kentucky, ID-Nr. 88002044
 Atkins-Johnson Farmhouse Property, in Gladstone, Missouri, ID-Nr. 07001154

Siehe auch:
 Adkins
 Atkyns
 Atkins Lake
 Atkin
 Adkin
 Atkinson